Vilhelm III, född 17 februari 1817 i Bryssel, död 23 november 1890 i Apeldoorn, var kung av Nederländerna och storhertig av Luxemburg 1849–1890. Dessutom var han hertig av Limburg 1849–1867.

Biografi
Han var son till Vilhelm II av Nederländerna och Anna Pavlovna av Ryssland, som var syster till tsar Alexander I av Ryssland.

Redan i början av sin regering kom han i motsättning till det liberala partiet. År 1862 avskaffade han slaveriet i holländska Västindien. I samband med att det Tyska förbundet upplöstes 1866 försökte han frigöra Luxemburg och Limburg från deras traditionella sammanknippning med de tyska områdena – bland annat försökte han sälja Luxemburg till Frankrike, men det stoppades av Preussen.

Han avled 1890 till följd av en njursjukdom och efterträddes på den nederländska tronen av dottern Vilhelmina. I Luxemburg kom han med hänvisning till den saliska lagen att efterträdas av sin farbror Adolf då luxemburgarna inte accepterade kvinnlig tronföljd.

Familj
Han vigdes första gången 1839 med sin kusin, Sophie av Württemberg (1818–1877) och fick med henne sönerna:
 Vilhelm (1840–1879), kronprins, död i lunginflammation
 Mauritz (1843–1850) 
 Alexander (1851–1884), kronprins
Makarnas samliv blev alltmer stormigt och från 1855 träffades de bara i officiella sammanhang.

Han vigdes andra gången 7 januari 1879 med Emma av Waldeck-Pyrmont (1858–1934) och fick med henne dottern Vilhelmina (1880–1962).

Anfäder

Referenser

Externa länkar

Nederländska monarkins officiella webbplats

Personer i Nederländerna under 1800-talet
Nederländernas regenter
Födda 1817
Avlidna 1890
Huset Nassau-Oranien
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Personer från Bryssel